Михаи́л Ви́кторович Ряшко́ (; 5 ноября 1996, Мукачево, Закарпатская область) — украинский футболист, центральный защитник.

Игровая карьера 
Сын футбольного тренера Виктора Ивановича Ряшко и брат футболиста Виктора Ряшко. Воспитанник львовского футбола.

После завершения обучения, с 2013 года, играл в молодёжном составе ужгородской «Говерлы», но в основную команду не пробился.

Летом 2015 года Михаил Ряшко вернулся в «Говерлу». В украинской Премьер-лиге дебютировал 19 июля 2015 года в первом туре чемпионата 2015/16. В домашнем матче против «Днепра» Ряшко вышел на поле на 78-й минуте, заменив Сергея Люльку.

2 июля 2016 стал игроком мариупольского «Ильичёвца».

В 2017—2019 перешел в венгерскую команду «Кишварда», где сыграл 31 игру в основном составе, забил 3 гола и помог команде выйти в Премьер-лигу.

В 2020 перешёл также в венгерскую команду «Дорог», успел себя зарекомендовать и закрепиться в основном составе.

Примечания

Ссылки 
 Досье на сайте hlsz.hu

Футболисты Украины
Игроки ФК «Балмазуйварош»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Ильичёвец-2»
Игроки ФК «Кишварда»
Игроки ФК «Дорог»